Виньош — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Виньош — район в Португалии, входит в округ Брага.